Кліт — рід жуків родини вусачів
 Кліт — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 Кліт Чорний — воєначальник у Стародавній Македонії, друг Александра Великого
  — флотоводець у Стародавній Македонії, учасник воєн діадохів

Топонім 

 Кліт () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Арборе.
 Кліт () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хешмаш.
 Кліт — річка в Румунії, притока Солки